Fornax kan syfta på:

 Fornax – en relativt svag stjärnbild på den södra stjärnhimlen, se Ugnen
 Fornaxhopen – en galaxhop på 50–80 miljoner ljusårs avstånd i stjärnbilden Ugnen
 Fornax (mytologi) – en gudinna i romersk mytologi
 Fornax (djur) – ett släkte av skalbaggar

Se även 
 Ugn